Колодзей () — польская фамилия. Известные носители:

 Колодзей, Анджей (род. 1959) — польский профсоюзный и общественный деятель, активист «Солидарности» и «Борющейся Солидарности».
 Колодзей, Павел (род. 1980) — польский боксёр-профессионал.
 Колодзей, Татьяна (род. 1947) — российский искусствовед, коллекционер.